Бовил може да се односи на:

 Бовил (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бовил (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Бовил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена